Peridiscaceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Peridiscaceae ingår i ordningen stenbräckeordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Peridiscaceae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeordningen
Peridiscaceae